Gebr. Goldschmidt oder Gebrüder Goldschmidt bezeichnet

 Gebr. Goldschmidt (Fahrradhersteller), 1882 in Neumarkt gegründetes, teils Velociped-Fabrik Neumarkt Gebrüder Goldschmidt genanntes Unternehmen
 Gebr. Goldschmidt (Hannover), 1853 gegründete Firma für gehobene Damen- und Herrenbekleidung